Villa Jasmin, un roman autobiographique de Serge Moati ;
 Villa Jasmin, un téléfilm réalisé par Férid Boughedir adapté du précédent.